L’edizione 1992-93 della A PFG vide la vittoria finale del Levski Sofia, che conquista il suo diciottesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Plamen Getov del Levski Sofia con 26 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CB) vince la Coppa di Bulgaria

Verdetti 
 Levski Sofia Campione di Bulgaria 1992-93.
 Haskovo e Sliven retrocesse in B PFG.

Qualificazioni alle Coppe europee
 UEFA Champions League 1993-1994: Levski Sofia qualificato.
 Coppa UEFA 1993-1994: Botev Plovdiv e Lokomotiv Plovdiv qualificate, la seconda a sostituzione di una rappresentante polacca.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
Campionato bulgaro di calcio